РК Железничар се односи на више рукометних клубова: 

 РК Железничар Ниш
 РК Железничар Ниш (1945-2009)
 РК Железничар Београд
 РК Железничар Инђија